ФК Фљамуртари може бити:

 ФК Фљамуртари Приштина, фудбалски клуб из Приштине, Косово и Метохија, Србија.
 ФК Фљамуртари Валона, фудбалски клуб из Валоне, Албанија.